Lanišće, naselje i općina u Istarskoj županiji, Hrvatska.
 Lanišće (Jastrebarsko), gradsko naselje u Jastrebarskom
 Lanišće (Kršan), naselje u općini Kršan